Vanda steht für:

 Schreibvariante des weiblichen Vornamens Wanda, siehe Wanda (Vorname)
 Vanda (Apfel), eine Apfelsorte
 Vanda (Orchideen), eine Orchideengattung
 schwedischer Name der finnischen Stadt Vantaa
 schwedischer Name des finnischen Flusses Vantaanjoki
 Vandasee im Viktorialand, Ostantarktika
 Vanda (Oper), Oper von Antonín Dvořák

Vanda ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Vanda (* 1946), australischer Popmusiker

Siehe auch:
 Vanta
 Wanda